Lance Dae Lim (né le 16 décembre 2000 à Los Angeles) est un acteur coréen-américain connu pour ses rôles de Zack Kwan dans la série télévisée Nickelodeon School of Rock et de Runyen dans la série télévisée NBC Growing up Fisher.

Biographie

Vie 
Lance Lim est né et a grandi à Los Angeles, en Californie. Il est d'origine coréenne.

Interprétation 
Lim a interprété des rôles récurrents dans diverses séries télévisées telles que Fresh Off The Boat, Speechless et Splitting Up Together. En 2018, Netflix a publié son long métrage d'animation original Duck Duck Goose, dans lequel Lance a doublé le personnage de Chao. En 2019, il a joué dans le film The Edge Seventeen et dans le long métrage Hubie Halloween de Netflix.

Vie privée 
Lance Lim n'est pas en relation. Par contre, beaucoup de fausses rumeurs ont circulé sur le net disent que lui et Breanna Yde sortent ensemble, ce qui n'est évidemment pas vrai.

Filmographie

Télévision 

 2012 : Kirby Buckets : Enfant #1
 2014 : Anger Management : Milo
 2014 : Growing Up Fisher : Runyen
 2015-2019 : Fresh Off The Boat : Justin Chen
 2016-2018 : School of Rock : Zack Kwan
 2016-2019 : Speechless : Justin Chang
 2017 : An American Girl Story: Ivy & Julie 1976 - A Happy Balance : Andrew Ling
 2018 : Stuck In The Middle : Kevin Casey 
 2018-2019 : Splitting Up Together : Gun-Woo
 2019 : PEN15 : Eugene
 2021 : Magnum P.I. : Dennis Katsumoto

Cinéma 

 2011 : Jin : Paul
 2012 : Mandevilla : Son
 2013 : Innocent Blood : Cody
 2014 : The First Minute : Harrison
 2016 : Independance Day: Resurgence : Camper Kevin
 2018 : Duck Duck Goose : Chao (doublage)
 2020 : Hubie Halloween : Kyle

Références 

Acteur américain de télévision